Monte Cristi (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
 Monte Cristi (stad), de hoofdstad van de provincie
 Monte Cristi (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - UICN-categorie II, nationaal park - in de Dominicaanse republiek

Zie ook
 Montechristi (Ecuador), een stad in Ecuador die bekendstaat om haar hoedenproductie